Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bac“ beginnt.

Bac 



 Bac, André (1905–1989), französischer Kameramann
 Bac, Dao, amerikanisch-vietnamesischer Pokerspieler
 Bac, Ferdinand (1859–1952), französischer Maler, Karikaturist, Schriftsteller und Landschaftsgestalter